Hermann Gundert ist der Name folgender Personen:

* Hermann Gundert (Missionar) (1814–1893), deutscher Missionar und Sprachwissenschaftler
 Hermann Gundert (Pfarrer) (1876–1956), deutscher Pfarrer 
 Hermann Gundert (Mediziner) (1894–1964), deutscher Neurologe und  Psychoanalytiker 
 Hermann Gundert (Philologe) (1909–1974), deutscher Klassischer Philologe